Dalmaci Flavi Annibalià, censor, germanastre de Constantí I el Gran
 Flavi Juli Dalmaci (conegut com a Dalmaci Cèsar), fill de l'anterior i Cèsar de l'Imperi.

Vegeu també 
 Dalmau